Stade Dinamo ou Stade Dynamo peut se référer aux stades suivants :

En Russie :
Stade Dinamo (Barnaoul)
Stade Dinamo (Briansk)
Stade Dynamo (Moscou)
Stade Dinamo (Makhatchkala)
Stade Dinamo (Oufa)
Stade Dinamo (Stavropol)
Stade Dinamo (Vladivostok)

Stade Dinamo (Brest), Brest, Biélorussie
Stade Dinamo (Bucarest), Bucarest, Roumanie
Stade Dynamo Samarkand, Samarcande, Ouzbékistan
Stade Dynamo Lobanovski, Kiev, Ukraine
Stade Dinamo (Minsk), Minsk, Biélorussie
Stade Dinamo (Soukhoumi), Soukhoumi, Abkhazie, Géorgie